Гарет Моррис:  (1920—2007) — британский флейтист, профессор Королевской академии музыки (1945—1985), музыкант оркестра «Филармония».
  (род. 1954) — британский физикохимик, профессор Школы химии Манчестерского университета член Королевского общества (с 2014), лауреат премии Кордей — Моргана Королевского химического общества (1988).